El ROU Presidente Rivera (28) fue un buque tanque construido en España y activo desde 1971 hasta el año 2000.

Historial 
Fue construido por la Empresa Nacional Bazán en Ferrol a principios de la década de 1970. Su quilla se puso el 10 de agosto de 1970, y fue botado el 26 de mayo de 1971. Tenía 194 m de eslora, 25,6 m de manga y 9,8 m de calado, con un desplazamiento de .

Prestó servicios con la Armada Nacional (Uruguay) durante 14 años. En 1986, fue vendido a la empresa Oystemar, recibiendo bandera en Panamá y un nuevo nombre: Scarlatti. En 1990, fue revendido a la Venue Shipping Ltd. y rebautizado Calay (con bandera en Malta). Finalmente, causó baja definitiva en 2000 y fue desguazado.

El Gobierno del Uruguay compró otro buque tanque en 1987 al que bautizó «Presidente Rivera»; este buque fue vendido también (en 1999).

Véase también 
 Anexo:Buques de guerra de Uruguay

Referencias 

Presidente Rivera
Epónimos de Fructuoso Rivera
Barcos construidos en Ferrol
Barcos de 1971